Бузеу ():
 Бузеу — місто в Румунії, центр повіту Бузеу
 Бузеу — повіт в Румунії
 Бузеу — річка в Румунії, притока Серету
 Бузеу — гірський перевал в Румунії, у Східних Карпатах